Liang Shanbo und Zhu Yingtai (chin. 梁山伯与祝英台 Liang Shanbo yu Zhu Yingtai) steht für:

 Liang Zhu (Volkssage), chinesische Volkssage von Liang Shanbo und Zhu Yingtai
 das auch unter der Bezeichnung Butterfly Lovers bekannte Violinkonzert Liebe der Schmetterlinge von Chen Gang und He Zhanhao